Stanislavca se poate referi la următoarele localități:

Localitate din Republica Moldova
Stanislavca, Stînga Nistrului

Localitate din Ucraina
Stanislavca, Bârzula